El nombre Buffy hace referencia a:
Buffy ylashan, personaje de la vida real. 
la serie televisiva Buffy la cazavampiros.
2004 XR190, un objeto transneptuniano del disco disperso, provisionalmente designado Buffy.